Con Schildkraut si può intendere:

 David Schildkraut, sassofonista statunitense;
 Joseph Schildkraut, attore statunitense;
 Rudolph Schildkraut, attore statunitense;